Metacheiromys (Метачеиромис — „поред Чеиромиса”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле парафилетске потпородице Metacheiromyinae унутар парафилетске породице Metacheiromyidae, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Metacheiromys су достизале дужину од 45 до 50 cm. По својој грађи тијела су наликовале на мунгосе. Ове врсте су имале дуге канџе на предњим ногама, које су користиле при копању земље у потрази за мравима и термитима, и уске лобање сличне представницима редова Cingulata и Vermilingua. Ове врсте су посједовале јаке очњаке, но мало зуба у образима. Умјесто њих, ове врсте су посједовале рожнате јастучиће са којима су дробиле храну.

Систематика

Историја класификације 
Једно вријеме, овај род је био уврштен као представник реда примати због грађе костију ногу, но касније је препознат као представник реда Palaeanodonta.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Metacheiromys.

Временска распрострањеност рода Metacheiromys унутар парафилетске породице Metacheiromyidae

Види још 
 Класификација сисара
 Metacheiromyinae

Референце

Литература 

 K. D. Rose (1978) "A new Paleocene epoicotheriid (Mammalia), with comments on the Palaeanodonta." Journal of Paleontology 52(3):658-674
 Robert L. Carroll (1988) "Vertebrate Paleontology and Evolution." W. H. Freeman and Company, New York, 
 Kenneth D. Rose, Robert J. Emry & Philip D. Gingerich (1992) "Skeleton of Alocodontulum atopum, An Early Eocene Epoicotheriid (Mammalia, Palaeanodonta) from the Bighorn Basin, Wyoming" Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan 28(10):221-245

Palaeanodonta
Изумрли сисари Северне Америке